Norton Creek ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

Norton Creek (Martin Creek), Bach in Alabama 
Norton Creek (Bayou Sara), Bach in Alabama 
Norton Creek (Florida), Bach in Florida, versickert in einem Sumpf 
Norton Creek (Saddle Gap Branch), Bach in Georgia 
Norton Creek (Bussel Creek), Bach in Idaho 
Norton Creek (Baker Creek), Bach in Idaho 
Norton Creek (Middle Fork Salmon River), Bach in Idaho 
Norton Creek (Fox River), Bach in Illinois 
Norton Creek (Wabash River), Bach in Indiana 
Norton Creek (Mad River), Bach in Kalifornien 
Norton Creek (Trinity River), Bach in Kalifornien 
Norton Creek (South Fork Cottonwood River), Bach in Kansas 
Norton Creek (Huron River), Bach in Michigan 
Norton Creek (South Manistique Lake), Bach in Michigan 
Norton Creek (Locate Creek), Bach in Montana 
Norton Creek (German Gulch), Bach in Montana 
Norton Creek (Nicholson Creek), Bach in North Carolina 
Norton Creek (Lake Glenville), Bach in North Carolina 
Norton Creek (Williams Creek), Bach in Oregon 
Norton Creek (Rodgers Creek), Bach in Oregon 
Norton Creek (Lake County), periodisch wasserführender Bach in Oregon 
Norton Creek (Marys River), Bach in Oregon 
Norton Creek (Little Fall Creek), Bach in Oregon 
Norton Creek (Pigeon River), Bach in Tennessee 
Norton Creek (Utah), periodisch wasserführender Bach in Utah